Il termine Bicchiere da cocktail si può usare:

 In modo generico per intendere un bicchiere usato per servire cocktail, soft drink e long drink.
 In modo specifico per intendere la coppetta da cocktail.